Чёртов стул:
 Чёртов Стул — скальный массив, урочище в Петрозаводске.
 Чёртов Стул — скала в Свердловской области.